Michele Caputo ist der Name folgender Personen:

* Michele Caputo (Bischof) (1808–1862), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Michele Caputo (Geodät) (* 1927), italienischer Geodät